Het tennistoernooi Australian Open werd in 1980 bij de mannen voor de 69e keer gehouden. De als achtste geplaatste Amerikaan Brian Teacher won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als veertiende geplaatste Australiër Kim Warwick met 7-5, 7-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 1980